Ladrone Islands kan syfta på följande platser:

 Marianerna – ögrupp i Stilla havet

Kina 

 Wanshan Qundao, öar, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar